North Pearsall, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 West Pearsall, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Robert Lucas Pearsall (Clifton, Bristol, 1795 - castell de Wartensee, prop del llac Constança, Alemanya), compositor anglès